Джордж Стонтон:
 Стонтон, Джордж Леонард (1737—1801) — английский ботаник, врач и дипломат.
 Стонтон, Джордж Томас (1781—1859) — английский путешественник, востоковед и синолог.